Plantation (comtat de Broward), una ciutat localitzada al sud-est de l'estat estatunidenc de Florida
 Plantation (comtat de Sarasota), una concentració de població designada pel cens localitzada a l'est de l'estat estatunidenc de Florida
 Plantation (comtat de Monroe), una entitat prèviament un municipi i ara incorporat dins de la ciutat d'Islamorada al sud-oest de l'estat estatunidenc de Florida